Скобелкин — фамилия:

 Скобелкин, Владимир Николаевич (1924—2003) — советский и российский учёный-юрист.
 Скобелкин, Олег Ксенофонтович (1923—1998) — советский и российский учёный-медик.
 Скобелкин, Олег Владимирович (род. 1960) — российский учёный-историк, сын В. Н. Скобелкина.

См. также 
 Скобелев
 Скобельцын